Bettlern ist ehemaliger deutscher Name von
 Bielany Wrocławskie, Niederschlesien
 Žebrák, Tschechien